Тье́рра-дель-Ви́но (, «винная земля») — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Муниципалитеты 

 Арсенильяс
 Бамба
 Кабаньяс-де-Сайяго
 Касасека-де-Кампеан
 Касасека-де-лас-Чанас
 Касурра
 Корралес-дель-Вино
 Эль-Кубо-де-ла-Тьерра-дель-Вино
 Куэльгамурес
 Энтрала
 Фуэнтелькарнеро
 Фуэнтеспреадас
 Хема
 Хамбрина
 Мадриданос
 Майяльде
 Моралеха-дель-Вино
 Моралес-дель-Вино
 Пелеас-де-Абахо
 Пелеас-де-Арриба
 Эль-Пердигон
 Эль-Пиньеро
 Понтехос-дель-Вино
 Сан-Марсияль
 Санта-Клара-де-Аведильо
 Сансолес
 Тардобиспо
 Вальдемимбре
 Вальдефинхас
 Вениальбо
 Вильяласан
 Вильянуэва-де-Кампеан
 Вильяральбо

Районы Саморы